

Мар'євка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Мар'євка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Мар'євка — село, Каменська сільська рада, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Мар'євка — село, Мар'євська сільська рада, Сакмарський район, Оренбрузька область
 Мар'євка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Мар'євка — присілок, Яйський округ, Кемеровська область

Див. також 
 Мар'ївка